Filicollis är ett släkte av hakmaskar. Filicollis ingår i familjen Polymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hakmaskar
Filicollis